Het vrouwendubbel-toernooi van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2017 was een afvalsysteem met 26 spelers (13 dubbelparen). Er werd geen wedstrijd om de derde/vierde plaats gespeeld. Er dienden drie sets gewonnen te worden.

Eindronde 

2017
Tafeltennis in 2017
Sportevenement in Zwolle